Па́нцерник, па́нцирник — термін, що має такі значення:
 Панцерник — вояк, захищений панцирем, латами.
 Панцерник — військовий корабель, захищений бронею.
 Панцерник — інша назва бронеавтомобіля.
 Панцерник — інша назва бронепоїзда.
 Панцерник () — скеля в селі Ричув Сілезького воєводства, Польща.

Примітки